Karki (Azerbeidzjan): een Azerbeidzjaanse plaats en exclave
Karki (Karnataka): een dorp in de Indiase deelstaat Karnataka (district Uttara Kannada)
Karki (Madhya Pradesh): een dorp in de Indiase deelstaat Madhya Pradesh (district Shahdol)